Lupatelli steht für:

 Cristiano Lupatelli (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Domenico Lupatelli (* 1803 in Perugia; † 1844 in Rovito bei Cosenza), italienischer Freiheitskämpfer